Cerca y cerco pueden referirse a:

 Valla, pared o muralla
 Asedio o sitio
 Cerco, un apéndice de los insectos, localizado en la extremidad del abdomen
 Orilla
 Arte de pesca

 Topónimos:
Cerca (Angola), comuna del municipio de Golungo Alto en la provincia de Cuanza Norte, en el interior de Angola.
La Cerca, localidad perteneciente al municipio de Medina de Pomar.
Melque de Cercos, municipio de la provincia de Segovia, España.
Cercosa, freguesia portuguesa.
Yacimientos de La Espina del Gallego, Cildá, El Cantón y Campo de Las Cercas.
Cerco de Artajona, fortificación medieval en Navarra, España.

 Asedios:
Cerco de Korsun-Cherkasy.
Cerco de Zamora.
Cerco de Leningrado.
Cerco de Teruel.
Cerco de Campo Vía.
Cerco de Belgrado.
Cerco del Dingo.

 Apellido:
Javier Cercas
Alejandro Cercas

 Especies:
Correhuela de cercas, nombre vulgar de la planta Calystegia sepium.

 El título de diversas obras artísticas, literarias, cinematográficas o periódicos:
Cerca (álbum), de la banda de rock Cementerio Club.
Cerca de ti, el título de varias canciones. 
El cerco, película en blanco y negro de Argentina coproducida con Francia, dirigida por Claude Boissol.
La Cerca, periódico digital multimedia de Castilla-La Mancha (España).

Véase también 
 El cerco

Enlaces externos